Phil Brown (1916–2006) – amerykański aktor
 Phil Brown (ur. 1959) – angielski piłkarz
 Phil Brown (ur. 1962) – brytyjski lekkoatleta
 Phil Brown (ur. 1991) – kanadyjski narciarz alpejski